Zettelbach ist ein Gewässername

 Zettelbach (Breitbach), rechter Zufluss des Breitbachs (zum Main) bei der Nierenmühle, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Zettelbach (Durlesbach) oder Arisheimer Bach, rechter Oberlauf des Durlesbachs bis unterhalb von Gaisbeuren, Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-WÜrttemberg
 Zettelbach (Mank), rechter Zufluss der Mank bei Busendorf, Stadt Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Zettelbach (Russengraben), rechter Oberlauf des Russengrabens (zur Donau) bei Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Zettelbach (Stainzbach), linker Zufluss des Stainzbachs bei Mettersdorf, Gemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Zettelgraben